F125 peut faire référence à :
 Classe F125, une classe de frégates de la Deutsche Marine ;
 Honeywell/ITEC F125, un turboréacteur américain ;
 Kleinschnittger F 125, une automobile du constructeur allemand Kleinschnittger ;
 Mercedes-Benz F125, un concept-car du constructeur allemand Mercedes-Benz.